zamach w 1866 na cesarza Aleksandra II, którego sprawcą był Dmitrij Karakozow
 zamach w 1881, w którym zginął cesarz Aleksander II Romanow
 zamach w 1883, w którym zginął Grigorij Sudiejkin
 zamach w 1904, w którym zginął Wiaczesław Plehwe
 zamach w metrze w 2017